Příjmení Wahl nese více různých osobností:

 Edgar de Wahl (1867–1948) – estonský lingvista a učitel německé národnosti
 Jean Wahl (1888–1974) – francouzský filosof
 Mathias Wahl (1815–???) – rakouský politik z Horních Rakous
 Veleslav Wahl (1922–1950) – český ornitolog a účastník odboje proti nacismu a proti komunismu (popraven komunistickou justicí)